Lasta ima više značenja:
 Laste, porodica ptica
 Lasta, Bolzano
 Lasta, Verona
 Lasta, Vicenza
 Lasta (San Migel Amatlan)
 Lasta (đački list)
 Lasta (avion)
 Lasta (vazduhoplovna jedrilica)